Xénia: női keresztnév
 Xenia (Görögország): a vendéglátás görög normarendszere
 xénia: az epigramma olyan változata, amely az irodalmi-művészeti élet jelenségeit polemikus szándékkal bírálja; az elnevezés Martialis Xenia (Ajándékok) című epigrammakötetének címéből ered
 USS Xenia (AKA–51): az USA haditengerészetének Artemis osztályú csapatszállító hajója, melyet 1946-tól a chilei haditengerészet használt Presidente Errazuriz néven

 Amerikai Egyesült Államok
 Xenia, település Iowa államban
 Xenia, település Ohio államban

Biológia
  Xenia: a korallok egy nemzetsége
 Hypolycaena xenia: indonéziai pillangófaj 
egyéb
 625 Xenia: kisbolygó

Jegyzetek